Der DS 4 ist ein Personenkraftwagen der Kompaktklasse. Früher als Teil der Premiumproduktlinie der französischen Marke Citroën eingeführt, ist er heute ein Modell der eigenständigen Automobilmarke DS Automobiles. Der Wagen wurde auf dem Pariser Autosalon im Oktober 2010 (als Citroën DS 4) vorgestellt. Am 28. Mai 2011 begann der Verkauf in Deutschland. 2015 wurde DS Automobiles als eigenständige Marke von Citroën entkoppelt und der DS 4 fortan ohne Doppelwinkel weiterverkauft. Im Frühjahr 2018 endete die Produktion der ersten Generation mit der endgültigen Trennung der Produktpaletten von Citroën und DS Automobiles. Im Februar 2021 stellte DS Automobiles einen neuen, eigenständigen DS 4 vor.

Ein vom DS 4 abgeleitetes Modell, der DS 4S, wurde von 2015 bis 2020 in China angeboten.

Erste Generation (2011–2018) 

Der Citroën DS 4 wurde erstmals 2011 in Deutschland verkauft. Durch die Markentrennung von Citroën und DS Automobiles 2015 wurde das Fahrzeug von 2015 bis 2018 nur noch als DS 4 und ohne Citroën Doppelwinkel verkauft.

Design 
Der (Citroën) DS 4 der ersten Generation ersetzte zwar die dreitürige Coupé-Version des Citroën C4, während die fünftürige Schräghecklimousine einen Nachfolger mit dem alten Namen Citroën C4 bekam, hat aber ebenfalls fünf Türen. Die Griffe der hinteren Türen sind, ähnlich denen der Alfa Romeo Giulietta, im Bereich der Fenster angebracht und daher nicht sofort zu sehen. Aufgrund dieser Gestaltung und der Formgebung mit deutlich nach hinten abfallender Dach- und Seitenfensterlinie vermarktet Citroën das Auto als sogenanntes „viertüriges Coupé“.

Das Design des Wagens geht auf die Studie Citroën DS High Rider zurück, die jedoch zwei seitliche Türen hatte. Auch die Heckscheibe wurde in der Serie größer. Wie schon (wahlweise) beim Citroën C3 ist die Windschutzscheibe sehr weit ins Dach hineingezogen, um so eine Sicht auch nach schräg oben zu ermöglichen.

Ausstattung und Modelle

Citroën DS 4 Modelle 2010–2015 
Die Ausstattung war, wie für die DS-Linie üblich, deutlich oberhalb des Klassenstandards angesiedelt. So gab es bereits in der Basisausstattung „Chic“ serienmäßig u. a. eine Klimaanlage, eine Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat), Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, elektrische Fensterheber, elektrisch einstellbare und beheizbare Außenspiegel, Leichtmetallfelgen, Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht, ein CD-RDS-Radio mit Lenkradfernbedienung und ein lederbezogenes Lenkrad. Optional erhältlich sind u. a. Sitze mit Massagefunktion, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, USB-Schnittstelle, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Automatische Fahrlichteinschaltung, Regensensor, Spurhalteassistent, Xenon-Scheinwerfer, DENON-HiFi-Anlage oder Navigationssystem. Ein Assistent zur Überwachung des Toten Winkels und Ledersitze sind u. a. ab Ausstattungsniveau „SportChic“ serienmäßig.

Das Topmodell des Citroën DS 4 stellt ab Ende Juli 2012 die Ausstattungslinie „Pure Pearl“ dar; es basiert auf dem Niveau „SportChic“, bietet aber die Optionen Volllederausstattung inklusive lederbezogenem Armaturenbrett, Navigationssystem, mitlenkende Bi-Xenon-Scheinwerfer, Spurhalteassistent, DENON-HiFi-Anlage, 19-Zoll-Leichtmetallfelgen und elektrisch verstellbare und beheizbare Vordersitze serienmäßig. Der Citroën DS 4 „Pure Pearl“ war ausschließlich mit den Motoren THP 200 und HDi 165 in Verbindung mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe verfügbar.

Ab Mitte August 2013 wurde ein Sondermodell namens „Urban Show“ angeboten. Das Fahrzeug basierte auf der mittleren Ausstattungslinie „SoChic“ und verfügte zusätzlich über ein schwarz lackiertes Dach, Außenspiegel mit Chromgehäuse sowie zweifarbige 17-Zoll-Leichtmetallfelgen. Der CitroënDS 4 „Urban Show“ war mit dem Benzinmotor VTi 120 sowie den Dieselmotoren e-HDi 115 und HDi 165 erhältlich.

DS 4 Modelle 2015–2018 
Im November 2015 erhielt der DS 4 ein Facelift und wurde durch die Modellvariante DS 4 Crossback ergänzt. Durch die Trennung der beiden Marken Citroën und DS Automobiles wurden diese Varianten nun ohne Citroën Doppelwinkel angeboten. Die Version war um 30 Millimeter höher gelegt und hob sich durch optische Elemente im SUV-Stil ab. Die beiden stärkeren Benzinmotoren und der mittlere Dieselmotor waren nicht als Crossback erhältlich.

Technische Daten 
Der Citroën DS 4 wurde bis 2018 mit fünf Motorisierungen angeboten; den Turbodiesel-Motoren e-HDi 115 (84 kW/114 PS) und HDi 165 (120 kW/163 PS), dem Saug-Benziner VTi 120 (88 kW/120 PS) und den Turbo-Benzinern THP 160 (120 kW/163 PS) sowie THP 200 (147 kW/200 PS). Die e-HDi-Motoren verfügen über ein Microhybrid-System bestehend aus Stopp-Start-Anlage und Bremsenergierückgewinnung, der THP 160 war ausschließlich mit einem 6-Stufen-Automatikgetriebe lieferbar. Anfangs gab es zudem die Motoren HDi 90 (68 kW/92 PS), HDi/e-HDi 110 (82 kW/112 PS) und THP 150 (115 kW/156 PS).

Ottomotoren

Dieselmotoren (bis 2018)

Zweite Generation (seit 2021) 

Eine neue Generation des DS 4 wurde Anfang Februar 2021 vorgestellt. Sie basiert auf der EMP2-Plattform und kam im vierten Quartal 2021 in den Handel. Zum Marktstart gibt es das Sondermodell La Première. Im Gegensatz zum Vorgängermodell teilt der DS 4 nicht mehr die Plattform mit dem im Jahr 2020 in Produktion gegangenen Citroën C4, der auf der CMP-Plattform aufbaut. Stattdessen nutzen der im Juli 2021 präsentierte Opel Astra L und der im Frühjahr 2021 vorgestellte Peugeot 308 III die gleiche Basis. Erstmals wird mit dem Fahrzeug ein Modell von DS Automobiles in Deutschland (Rüsselsheim am Main) gebaut.

Für das Fahrzeug stehen drei Ausstattungsvarianten zur Auswahl: DS 4, DS 4 Cross und DS 4 Performance Line. Von den verwendeten Materialien sollen 95 Prozent wiederverwendbar sein. 30 Prozent der verbauten Teile entstammen aus erneuerbaren oder recycelten Materialien.

Inspiriert von der Haute Couture Bewegung soll das Sondermodell Esprit De Voyage sein, das im März 2023 für DS 4 und DS 7 debütierte.

Sicherheit 
Im Frühjahr 2022 wurde der DS 4 vom Euro NCAP auf die Fahrzeugsicherheit getestet. In der Basisausführung erhielt der Wagen vier von fünf möglichen Sternen. Da für die Baureihe ein Sicherheitspaket (verbesserter Notbremsassistent) optional erhältlich ist, wurde der DS 4 zusätzlich auch mit dem Sicherheitspaket getestet. Bei diesem Test erhielt er fünf von fünf Sternen.

Technische Daten 
Antriebsseitig stehen drei Ottomotoren, ein Dieselmotor und ein Plug-in-Hybrid zur Auswahl. Alle haben ein 8-Stufen-Automatikgetriebe.

Zulassungszahlen 
Seit dem Marktstart 2011 bis einschließlich Dezember 2018 wurden in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 12.115 (Citroën) DS 4 der ersten Generation neu zugelassen. Mit 2.758 Einheiten war 2012 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Die zweite Generation startete 2021 mit 18 Einheiten. 2022 waren es 1.140 Fahrzeuge der Baureihe.

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Kombilimousine
Hybridelektroautomodell
DS 4
Fahrzeug der Kompaktklasse